Hypnotica si può riferire a:

Cinema 

Hypnotica – (Doctor Sleep), film di Nick Willing del 2002

Musica 

Hypnotica – album di Benny Benassi